Weitling ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Weitling (* 1935), dänischer Theologe, Kirchenhistoriker und Autor
 Johann Ludwig Weitling (1758–nach 1792), deutscher Pädagoge und Pfarrer
 Otto Weitling (* 1930), dänischer Architekt
 Wilhelm Weitling (1808–1871), deutscher Theoretiker des Kommunismus

Weitling bezeichnet außerdem:
 eine große Rührschüssel mit Henkeln (Österreich)

Siehe auch:

 Weidling